Натуральне число 428
 428 рік до нашої ери
 428 рік нашої ери